Osoby o tym nazwisku:
 Kristiāns Grīnblats – radziecki działacz państwowy i partyjny
 Māris Grīnblats – łotewski polityk